McLean County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

* McLean County (Illinois)
 McLean County (Kentucky)
 McLean County (North Dakota)